Максюта — українське прізвище. Відомі носії:

 Максюта Анатолій Аркадійович (*1963) — український державний діяч.
 Максюта Валерія Володимирівна (*1987) — українська гімнастка, з 2007 року виступає за Ізраїль.
 Максюта Вікторія Олександрівна (* 1981) — українська фігуристка і тренер. Майстер України спорту міжнародного класу, чемпіонка світу серед юніорів у парному катанні.
 Максюта Євген Павлович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максюта Ілля Михайлович (1911—1943) — Герой Радянського Союзу (1944, посмертно).
 Максюта Микола Кирилович (*1947) — голова адміністрації Волгоградської області у 1997 — 2010 роках.
 Максюта Олександр Анатолійович (1986—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максюта Юрій Іванович (1918—1990) — контр-адмірал.

Українські прізвища